Banco fait notamment référence à :

Jeux 
 Banco, une expression employée dans divers jeux pour signifier qu'on accepte de relever un défi ou de faire une mise,
 Au Jeopardy!, le fait de miser la totalité de ses gains,
 Banco, un jeu de grattage de la Française des jeux,
 une loterie de la société Loto-Québec (Québec, Canada),
 Le punto banco, jeu de cartes.

Œuvres 
 Banco est une pièce de théâtre d'Alfred Savoir créée en 1922,
 Banco de prince, film de Michel Dulud (1950),
 Banco, un film américain de Dick Richards  (1986),
 Banco, un album des Têtes Raides,
 Banco, roman d'Henri Charrière, suite de Papillon
 Banco,  film de Koldo Serra (2018).

Personnes 

 Gerhart Banco (1926-), un compositeur autrichien,
 Maso di Banco (entre 1338 et 1350), un peintre italien de la Renaissance,
 Nanni di Banco (1384–1421), un sculpteur italien de l'école florentine,
 Nelly Banco (1986-), une athlète française spécialiste du 200 mètres,
 Alma del Banco (1862-1943), une peintre allemand,

Toponymie 

 Banco, une commune du Tessin en Suisse,
 Banco, une localité malienne.
 Parc national du Banco, à Attécoubé en Côte d'Ivoire,
 Los Bancos, une localité de la province de Pichincha en Équateur, lieu de naissance du footballeur Franklin Agustín Salas.

Autres 
 Banco, une police typographique créée en 1951 par Roger Excoffon ;
 Banco, un mélange de terre crue et de paille utilisé comme matériau de construction ;
 Banco del Mutuo Soccorso, un groupe italien de rock progressif.

Homonymie de patronyme